Zambiaans voetbalelftal (mannen)
 Zambiaans voetbalelftal (vrouwen)